Білецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Білецька сільська рада — Львівська область, Перемишлянський район
 Білецька сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район
 Білецька сільська рада — Хмельницька область, Полонський район